Коженёвский () — польская фамилия (другой вариант транскрипции той же фамилии: Корженёвский).

 Носители фамилии 
 Коженёвский, Абель (род. 1972) — польский композитор.
  (род. 1960) — польский музыкант, педагог, профессор.
  (род. 1948) — польский лётчик, чемпион мира.
  (1944—2004) — польский футболист.
  (род. 1955) — польский политик.
  (род. 1985) — польский пловец.
 Коженёвский, Юзеф (1797—1863) — польский прозаик, драматург, поэт, педагог.
 Коженёвский, Юзеф Теодор Конрад (псевдоним Джозеф Конрад; 1857—1924) — английский писатель, классик английской литературы. Носители фамилии Корженёвский 

 См. также 
 Корженёвская
 Корженёвские
 Коженевский ()
 Корженевский (, Korzeniewski)